Roberto Rossi è il nome di più persone:

Roberto Rossi  – ex calciatore italiano di ruolo centrocampista
Roberto Rossi  – musicista italiano
Roberto Rossi  – pilota di rally italiano
Roberto Rossi  – magistrato italiano